Il termine clonazione (dal greco klòn = germoglio, ramoscello) può assumere diversi significati a seconda dei differenti ambiti di utilizzo.

In genetica, la clonazione è una tecnica in cui il nucleo proveniente dalla cellula di un donatore viene trapiantato in una cellula uovo ospite che viene fatta normalmente sviluppare fino allo stadio adulto in modo da ottenere la generazione di soggetti a corredo genetico identico.

Per estensione, nel campo dellinformatica, per clonazione si suole tecnicamente intendere la riproduzione, e in particolare quella abusiva, di prodotti informatici (hardware o software) o la riproduzione del codice identificativo di un telefono cellulare (non protetto) al fine di utilizzarne abusivamente la linea telefonica e il credito relativo. Si intende oggi anche la clonazione di carte di pagamento e di targa automobilistica.

In fisica, la clonazione si riferisce alla possibilità di riprodurre lo stato quantico di una particella elementare.

 Clonazione (Cold Lazarus) è un episodio della prima stagione di Stargate SG-1